Il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) è il secondo campionato italiano di rally per importanza dopo il CIAR Sparco. 

Nato nel 2001 con la denominazione di Trofeo Rally Asfalto (TRA), nel 2014 assume la denominazione di Campionato Italiano WRC e nel 2022 cambia denominazione, diventando l'attuale Campionato Italiano Rally Asfalto, o meglio noto CIRA.

Si compone esclusivamente di gare su fondo asfalto, differenziandosi per questo dalla massima serie. Inoltre a differenza del CIR in questo campionato hanno sempre potuto correre le WRC, ovvero le auto del Campionato del Mondo di rally.

Albo d'oro

Trofeo Rally Asfalto (TRA)

Campionato Italiano WRC

Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA)

Note 

Serie e competizioni motoristiche in Italia